«Tomorrow» — сьомий сингл з дебютного альбому гурту Gouache з альбому «Simple Me».

Музиканти

Gouache 
 Іван Розін — вокал
 Максим Смоголь — гітара
 Олег Тарасенко — бас-гітара
 Андрій Ковальчук — барабани
 Тарас Феник — клавішні

Історія 

З появою пісні «Tomorrow» в ефірах вітчизняних радіостанцій, GOUACHE став першим колективом, сім композицій з одного альбому якого потрапили до українських радіоефірів. До цього рекорд належав Ріанні (6 пісень з однієї платівки).

На початку березня режисер Віктор Придувалов завершив працю над кліпом на пісню «Tomorrow». Це відео знімали наживо — під час виступу GOUACHE на одному з джем-сейшенів Дизеля (Green Grey) у столичному клубі «Патіпа».

Gouache